Niemcy:
 Bechtheim – dzielnica gminy Hünstetten, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus
 Bechtheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms